Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Wally Masur 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Chang (quarti di finale)
 John McEnroe (primo turno)
 Michael Stich (primo turno)
 Jakob Hlasek (primo turno)

 Aaron Krickstein (primo turno)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Amos Mansdorf (secondo turno, ritiro)
 Todd Woodbridge (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1991
ATP Tour 1991